Pussycat Dolls